

Biografia 
Nel 607 suo padre Foca la diede in isposa al generale Prisco. Teofane Confessore racconta che il matrimonio tra i due fu celebrato nell'Ippodromo di Costantinopoli e che gli organizzatori, i demarchi Teofane e Panfilio, misero per costume le statue dei due sposi vicino a quelle dell'imperatore e della moglie Leonzia. Questo gesto suscitò l'ira di Foca che ordinò che i due fossero giustiziati.

Note

Bibliografia